Martin Obuch, né le  à Martin en Tchécoslovaquie, est un joueur professionnel Slovaque de hockey sur glace qui évolue au poste de défenseur aux Scorpions de Mulhouse.

Carrière 
Il est formé au MHC Martin, dans sa ville natale. Il fait ses débuts professionnels avec son club en Extraliga au cours de la saison 2009-2010, et joue la même saison un match en 1.Liga avec Dolny Kubin. Il continue de jouer dans les deux clubs la saison suivante. Durant la saison, il participe à l'Extraliga avec l'équipe de Slovaquie junior.

En 2011, il s'engage avec Prešov tout en restant jouer dans son club formateur.

Le , le club de Bordeaux annonce son arrivée pour la saison 2012-2013. Le , le club annonce qu'il reste pour la saison 2013-2014.

Le , les Scorpions de Mulhouse annoncent son arrivée pour la saison 2015-2016 .
En 2016, il signe tout comme ses coéquipiers Michal Kapička et Ondřej Martinka aux Diables rouges de Briançon, également pensionnaires de la Division 1.

Palmarès

Statistiques 
Pour la signification des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club

| 2006-2007 || MHC Martin || Extraliga U18 || 46 || 3 || 5 || 8 || 40 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan="2" | 2007-2008 || MHC Martin || Extraliga U18 || 26 || 3 || 10 || 13 || 44 || - || - || - || - || -
|-
| MHC Martin || Extraliga U20 || 39 || 3 || 2 || 5 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan="2" | 2008-2009 || MHC Martin || Extraliga U18 || 3 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| MHC Martin || Extraliga U20 || 51 || 5 || 18 || 23 || 72 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan=2|2009-2010 || MHC Martin || Extraliga || 24 || 0 || 1 || 1 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| MHK Dolny Kubin || 1.liga || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || MHC Martin || Extraliga U20 || 36 || 4 || 11 || 15 || 44 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || MHC Martin || Extraliga U20 || 29 || 4 || 8 || 12 || 54 || 9 || 0 || 1 || 1 || 16
|-
| rowspan=3|2010-2011 || MHC Martin || Extraliga || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| MHK Dolny Kubin || 1.liga || 8 || 1 || 2 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| HK Orange 20 || Extraliga || 17 || 0 || 2 || 2 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan=2|2011-2012 || MHC Martin || Extraliga || 14 || 0 || 3 || 3 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| HK Lietajúce kone Prešov || 1.liga || 11 || 0 || 3 || 3 || 14 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2012-2013 || Boxers de Bordeaux || Division 1 || 26 || 5 || 7 || 12 || 20 || 4 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2013-2014 || Boxers de Bordeaux || Division 1 || 26 || 3 || 11 || 14 || 42 || 9 || 2 || 5 || 7 || 12
|-
| 2014-2015 || Boxers de Bordeaux || Division 1 || 23 || 4 || 12 || 16 || 16 || 8 || 0 || 3 || 3 || 16
|-
| 2015-2016 || Scorpions de Mulhouse || Division 1 || 26 || 4 || 20 || 24 || 6 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2016-2017 || Diables rouges de Briançon || Division 1 || 24 || 11 || 10 || 21 || 14 || 3 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2017-2018 || Diables rouges de Briançon || Division 1 || 26 || 6 || 13 || 19 || 18 || 5 || 0 || 0 || 0 || 12
|-
| 2018-2019 || Corsaires de Nantes || Division 1 || 26 || 6 || 13 || 19 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Remparts de Tours || Division 1 || 26 || 7 || 13 || 20 || 10 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0

Au niveau international

| 2008 || Slovaquie U17 || Défi mondial des moins de 17 ans || 5 || 0 || 0 || 0 || 10

Notes et références 

Naissance en octobre 1991
Naissance à Martin (Slovaquie)
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur slovaque de hockey sur glace
Joueur des Boxers de Bordeaux
Joueur du MHC Martin
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Scorpions de Mulhouse
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur du Nantes Atlantique Hockey Glace
Joueur des Remparts de Tours